Quiddestraße (München), een straat in München
Quiddestraße (metrostation), een station van de metro van München